

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч Х чемпионата мира

Отборочный матч Х чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч. Проводы капитана сборной СССР А. Шестернева

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч второго этапа Х чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч второго этапа Х чемпионата мира

Примечания

Ссылки 
 Игры сборной, 1973
 Чили - СССР 21 ноября 1973 года

1973
Футбол в СССР в 1973 году